Grand-Camp kan syfta på:
 Grand-Camp, Eure
 Grand-Camp, Seine-Maritime